Berliner Kreis steht für:

 Berliner Kreis, philosophischer Zirkel, siehe Logischer Empirismus #Namensgebung
 Berliner Kreis in der Union, Gruppierung innerhalb der CDU und der CSU